

Дани сећања 

600-е пне.